Alexander Pallestrang (né le  à Bregenz en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien.

Biographie 

Formé au EHC Hard, il passe ses années juniors avec le VEU Feldkirch. En 2006, il débute avec l'équipe première. En 2008, il passe au EHC Liwest Linz. Il joue avec cette équipe est son équipe seconde jsuqu'en 2010, alors qu'il passe au EC Red Bull Salzbourg, où il joue avec l'équipe première et seconde jusqu'en 2012, où il devient joueur régulier avec l'équipe première.

Au niveau international, il représente l'Autriche. En 2015, il est sélectionné pour la première fois pour le championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||VEU Feldkirch U20 ||Autriche U20 ||17 ||5 ||6 ||11 ||32 || || || || ||
|-
|rowspan=2|2006-2007 ||VEU Feldkirch ||Nationalliga ||8 ||0 ||1 ||1 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|VEU Feldkirch U20 ||Autriche U20 ||17 ||6 ||9 ||15 ||38 || || || || ||
|-
|rowspan=2|2007-2008 ||VEU Feldkirch ||Nationalliga ||15 ||1 ||0 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|VEU Feldkirch U20 ||Autriche U20 ||12 ||2 ||5 ||7 ||52 ||3 ||3 ||0 ||3 ||10
|-
|rowspan=3|2008-2009 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||22 ||0 ||0 ||0 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|EHC Liwest Linz II ||Oberliga ||12 ||3 ||4 ||7 ||56 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|EHC Liwest Linz U20 ||Autriche U20 ||26 ||11 ||18 ||29 ||97 ||2 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|rowspan=3|2009-2010 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||39 ||1 ||1 ||2 ||10 ||17 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|EHC Liwest Linz II ||Oberliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|EHC Liwest Linz U20 ||Autriche U20 ||4 ||3 ||2 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2010-2011 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||25 ||1 ||4 ||5 ||6 ||12 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|EC Red Bull Salzbourg II ||Nationalliga ||22 ||4 ||5 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2011-2012 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||39 ||3 ||2 ||5 ||12 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|EC Red Bull Salzbourg II ||U20 Red Bull hockey Rookie Cup ||6 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||53 ||3 ||12 ||15 ||12 ||12 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||46 ||0 ||1 ||1 ||6 ||14 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2014-2015 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||51 ||4 ||9 ||13 ||20 ||13 ||1 ||3 ||4 ||12
|-
|2015-2016 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 52 || 3 || 12 || 15 || 32 || 19 || 0 || 3  || 3 || 2
|-
|2016-2017 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 50|| 4|| 14|| 18|| 12|| 9|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2017-2018 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 46|| 7|| 10|| 17|| 14|| 18|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|2018-2019 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 42|| 2|| 8|| 10|| 8|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2019-2020 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 46|| 3|| 11|| 14|| 16|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2020-2021 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 47|| 3|| 10|| 13|| 16|| 11|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2021-2022|| EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||  ||

Internationales 

| 2008 || Championnat du monde U18 D1 || 5|| 0|| 2|| 2|| 8||align="left"|  Médaille de bronze du Groupe B
|-
| 2009 || style="text-align:left;"| Championnat du monde junior D1 || 5|| 0|| 0|| 0|| 6||align="left"|  Médaille d'or du Groupe B
|-
| 2010 || style="text-align:left;"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 16||align="left"| Dixième
|-
| 2010-2011 || style="text-align:left;"| International || 3|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"| 
|-
| 2011-2012 || style="text-align:left;"| International || 5|| 1|| 0|| 1|| 0||align="left"| 
|-
| 2012-2013 || style="text-align:left;"| International || 4|| 1|| 0|| 1|| 2||align="left"| 
|-
| 2014-2015 || style="text-align:left;"| International || 12 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"|
|-
| 2015 || style="text-align:left;"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4||align="left"| 
|-
| 2015-2016 || style="text-align:left;"| International || 12 || 2 || 3 || 5 || 33 ||align="left"|
|-
| 2016 || style="text-align:left;"| Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 1 || 1 || 25||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016-2017 || style="text-align:left;"| International || 7 || 0 || 3 || 3 || 0 ||align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 14 || 0 || 3 || 3 || 4 || align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"|

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Brégence
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du VEU Feldkirch
Joueur du EC Red Bull Salzbourg